

Pseudonyme 

 Mitsou (1970-) animatrice, femme d'affaires, chanteuse et actrice québécoise ;
 Mitsou (1946-), personnage de Tom et Jerry.

Titres 

 Mitsou ou Comment l'esprit vient aux filles (1919), roman français de Colette ;
 Mitsou (1956), film français de Jacqueline Audry.